Guaraná steht für:

 Guaraná, Pflanzenart innerhalb der Familie der Seifenbaumgewächse
 Guaraná (Erfrischungsgetränk), Erfrischungsgetränk aus Brasilien und Paraguay

Guarana ist der Familienname folgender Personen:

 Jacopo Guarana (1720–1808), venezianischer Maler
 Vincenzo Guarana (1742–1815), venezianischer Maler